Vähä-Heinänen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vähä-Heinänen (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Vähä-Heinänen (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar